Le qualificazioni femminili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Londra si svolgono nella North Greenwich Arena il 29 luglio.

I risultati delle qualificazioni determineranno le ginnaste che parteciperanno alle finali: le prime 8 squadre competeranno nel concorso a squadre, le prime 24 ginnaste competeranno nel concorso individuale e le prime 8 ginnaste di ognuno dei 4 attrezzi competeranno nelle finali di specialità.

La competizione è divisa in 5 suddivisioni (alle 9.30, alle 11.15, 14.45, 16.30 e 20.00 BST).

Suddivisioni
Le ginnaste delle nazioni che prenderanno parte alla finale a squadre vengono raggruppate, mentre le altre ginnaste sono raggruppate in otto "gruppi misti".

Tutti i gruppi vengono smistati in 5 suddivisioni e competono in 4 rotazioni.

 Mixed Group 1 = Kristýna Pálešová ()Yamilet Peña ()Hiu Ying Angel Wong ()
 Mixed Group 2 = Elsa Garcia ()Moldir Azimbay ()Göksu Üçtaş ()Ana Sofía Gómez Porras ()
 Mixed Group 3 =Marta Pihan-Kulesza ()Tina Erceg ()Giulia Steingruber ()Lorena Quinones Moreno ()Maria Homolova ()
 Mixed Group 4 = Sherine El Zeiny ()Zoi Mafalda Marques de Lima ()Valeriia Maksiuta ()
 Mixed Group 5 = Phan Thi Ha Thanh ()Masela Wyomi ()Simona Castro Lazo ()Salma Mahmoud ()
 Mixed Group 6 = Jonna Adlerteg ()Vasilikī Millousī ()Valeria Pereyra ()Annika Urviko ()Corea del Sud ()
 Mixed Group 7 = Barbara Gasser ()Jessica Gil Ortíz ()Nastassia Marachkouskaya ()
 Mixed Group 8 = Laura Švilpaitė ()Heem Wei Lim ()Spain Ralitsa Mileva ()Sudafrica ()

Risultati

Collegamenti esterni

Qualificazioni